Капсюльный механизм или ударный замок стал преемником ударно-кремнёвого замка в оружии. В нём для зажигания заряда использовался капсюль по которому ударял ударник.
Капсюльный замок превосходил кремнёвый по многим параметрам: его было проще заряжать, он был более независимым от погоды и был более надежным чем кремнёвый замок. Много устаревших кремнёвых замков было переработано в капсюльные.

Механизм 
Капсюльный механизм состоит из курка-молоточка, который похож на курок-ударник (курок с зажимом для кремня) в кремнёвых замках и патрубка, на который надевают капсюль. В патрубке есть трубка ведущая в ствол. В капсюле находится химическая смесь которая называется гремучая ртуть или Фульминат ртути, формула которого Hg (ONC) 2. 
Курок ударял по капсюлю, (надетому на полый затравочный стержень — бранд-трубку, полость которого была соединена с каналом ствола) из-за чего гремучая ртуть взрывалась. Пламя, продвигаясь вниз по трубке патрубка, попадало в ствол, где поджигало заряд пороха. Кроме воспламенения порохового заряда капсюль также повышал давление в патроне до необходимого для начала устойчивого горения пороха.
 

Такой замок был прост, дешёв, очень надёжен. Конструкция механизма его курка по сути полностью повторяла давно освоенный в производстве ударно-кремнёвый (брандтрубку замка крепили вместо затравочной полки кремнёвого замка), что значительно упрощало переход. К 1840-м годам он вытеснил кремнёвый в армиях практически всех развитых стран. Изначально капсюли были созданы как независимый воспламеняющий элемент для замены отдельно насыпаемого на полку кремнёвого замка чёрного пороха. Такие капсюли представляли собой просто колпачок из мягкого металла (обычно красной меди или мягкой латуни) с ударным составом внутри. Для удобства надевания на брандтрубку замка капсюль часто имел дополнительные центрирующие лепестки, хорошо заметные на приведённых фото. Впоследствии, с устареванием капсюльных замков (большинство из которых были просто переделками старых кремнёвых), капсюль из отдельного элемента превратился в составную часть унитарного патрона к стрелковому оружию и утратил центрирующие лепестки.

История 
Ударно-кремнёвый замок был склонен к частым осечкам и потому требовал внимания и ухода. Обычные причины осечки — стёртый или плохо закреплённый кремень, изношенное огниво, забитое нагаром затравочное отверстие. Затравочный порох на полке хоть и был защищён подпружиненной крышкой, но всё же со временем отсыревал и приходил в негодность. Поэтому держать оружие в заряженном состоянии долгое время было нельзя, порох на полке необходимо было периодически менять. При этом даже исправный замок мог давать до 15 осечек на 100 выстрелов. В боевых же условиях процент осечек был даже выше — обычно около четверти всех выстрелов. Стрелок отмерял затравочный порох на глаз, и потому мог ошибиться и насыпать меньше или больше, чем нужно. Если к тому же порох на полку приходилось отсыпать из готовой навески (патрона), то и основной заряд получался разным от выстрела к выстрелу, и точности стрельбы это не улучшало. При выстреле над полкой образовывалось плотное облако порохового дыма, на время закрывавшее стрелку обзор.

Капсюльный замок появился в начале XIX века, изначально в охотничьем оружии. Он использовал химическое взрывчатое вещество на основе гремучей ртути (фульмината ртути), заключённое в металлический колпачок — капсюль, или «пистон». Зачаточная ударная система была разработана преподобным Александром Джоном Форсайтом как решение проблемы демаскирования позиции стрелка использующего кремнёвый замок с открыто расположенной пороховой полкой, когда вспышка и дым от пороха в его кремнёвом ружье пугали птиц на охоте. Его изобретение — механизм капсюля на базе гремучей ртути не вспугивал птиц, и также сократил время проходившее после нажатия на спусковой крючок и выстрелом. Форсайт запатентовал свою систему зажигания в 1807. Изобретение Форсайта представляло собой хитроумное устройство получившее название «scent-bottle lock» (то есть «флаконное устройство», из-за сходства зарядного цилиндра с флаконом для духов) объединявшее ударник, наковалью и запас гремучей ртути в коробке которую, перед выстрелом надо было провернуть вокруг своей оси для того, чтобы доза гремучей ртути попала под ударник. Тем не менее изобретатель по всей видимости не был заинтересован в коммерческом использовании своего решения и обычная капсюльная система появилась только после окончания действия патента Форсайта. Капсюль в металлическом колпачке открытого типа был создан либо американцем Д. Шоу в 1814 году (что считается спорным поскольку патент на изобретение был получен в 1822 году) либо же Франсуа Прела (фр. François Prélat) — французским оружейником и изобретателем который, совместно с швейцарцем Ж. С. Паули создал первый в мире унитарный патрон в 1808 году и 1818 г. Прела получил патент на капсюль («медную воспламеняющую крышечку») для изобретённых им ранее патронов центрального боя. Об изобретении унитарного патрона немедленно было доложено императору Наполеону, который очень ей заинтересовался и поручил произвести подробные испытания ружья. Но внедрению оружия помешало падение Французской империи и отречение Наполеона. Однако же в последний год наполеоновских войн на вооружении французской армии начали появляться первые образцы нового типа ружей, в которых кремнёвый замок был замещён более надёжной и простой капсюльной системой воспламенения.

Капсюльный замок в целях экономии использовался и на большей части ранних массовых казнозарядных винтовок, таких, как винтовка системы Шарпса времён Гражданской войны в США или принятая в России винтовка Терри-Нормана. В США первым ружьем с капсюльным замком был укороченный вариант казнозарядного ружья M1819 Hall rifle принятый на службу в 1833 году.

Для казнозарядной системы необходимость перед каждым выстрелом надевать на затравочный стержень капсюль была явным анахронизмом. В США иногда использовалось так называемое приспособление Майнарда, в котором вместо капсюлей использовалась бумажная лента с лепёшками капсюльного состава, которую протягивал специальный механизм при взведении курка, так, что каждый раз новая лепёшка оказывалась напротив затравочного отверстия (см. английскую статью). Впоследствии многие казнозарядные капсюльные винтовки были переделаны для стрельбы унитарными патронами, но при этом часто сохраняли замок с внешним курком, который в несколько переделанном виде использовался в качестве ударно-спускового механизма для разбития капсюля, заделанного в донце патрона — хорошим примером чего может послужить русская винтовка Крнка, замок которой был аналогичен замку пехотного ружья образца 1845 года.

В то время, как в военных винтовках внешние курки на осях очень быстро оказались вытеснены более простыми курками прямого хода, как у винтовок системы Бердана № 1 и 2, на охотничьих ружьях устройство спускового механизма, по сути аналогичное капсюльному замку, сохранялось ещё очень долго, иногда встречается и в наше время (подкладной замок, сайдлок).

Современные дульнозарядные винтовки
Во многих странах и в особенности в США современное дульнозарядное оружие ставится в особое положение и его использование в охоте поощряется разными способами, как например уменьшение стоимости лицензии, продление сроков охоты, или иные преференции. Поскольку считается, что охота с дульнозарядным оружием менее добычливая, но более спортивная любители такого оружия могут продлить себе охотничий сезон. В ружьях и винтовках такого типа используется дымный порох и капсюли которые продаются для любителей перезаряжания стреляных гильз. Для винтовок например используются мощные капсюли для патронов к дробовикам 12-го или 10-го калибров. В России современные реплики длинноствольного, более 800 мм, старинного дульнозарядного оружия можно приобрести без лицензии и не регистрировать, но охотиться с таким оружием нельзя. Дульнозарядное оружие для охоты должно приобретаться в том же порядке, что и казнозарядное. Короткоствольное дульнозарядное оружие запрещено.

Применение ударного капсюля в современных запальных механизмах
Как правило большинство военных мин-ловушек содержат какой либо  пружинный  ударник  который наносит удар по ударному капсюлю, который подключен к  детонатору . Взрыватель вставляют в взрывной заряд - например, C4 или шашку  TNT. Взводят мину (например, извлекают чеку или проволоку) отпуская  ударник  который движется вперед и наносит удар по капсюлю, а капсюль уже подрывает детонатор. В результате ударная волна от детонатора подрывает основной заряд взрывчатки.

Комментарии

Примечания 

Части огнестрельного оружия
Принципы работы огнестрельного оружия
Историческое огнестрельное оружие